Форкре () — французская фамилия. Известные носители:

 Форкре, Антуан (1672—1745) — французский композитор и гамбист.
 Форкре, Жан Батист (1699—1782) — французский гамбист и композитор.